Няньки
 Няньки (фильм, 1994) (англ. Twin Sitters) — американская кинокомедия 1994 года.
 Няньки (фильм, 2007) (англ. The Babysitters) — американский независимый фильм-драма режиссёра и сценариста Дэвида Росса.
 Няньки (фильм, 2012) — российская комедия 2012 года режиссёра Ашота Кещяна.

См. также 
 Нянька по вызову